Astronomia:
Estel, cos celeste amb llum pròpia
Estel del matí, o del vespre, és el nom popular de Venus (planeta) quan és visible abans o després de la sortida del Sol
 Joguines: estel (joguina), aparell lleuger que es pot envolar amb l'ajuda del vent
 Onomàstica: nom propi femení

Vegeu també 

 Estrella (desambiguació)